Allanson ist Familienname von 
 Ashley Allanson (* 1986), englischer Fußballspieler
 Gary Allanson (* 1965), englischer Fußballspieler
 Simon Allanson (* 1985), britischer Biathlet
 Susie Allanson (* 1952), US-amerikanische Country-Sängerin